Kossuth puede referirse a:
Lajos Kossuth, político húngaro.
Lugares en Estados Unidos:
Kossuth (Misisipi)
Condado de Kossuth